Эммануил Голицын:
 Голицын, Эммануил Михайлович (псевдоним: Galitzine; 1805—1853) — писатель».
 Голицын, Эммануил Владимирович (1918—2002) — пилот британских королевских ВВС. Примечания